

Persone
 Carlotta Gilli (2001) – nuotatrice italiana
 Gianbattista Gilli (1896-1971) – ciclista su strada italiano
 Gilli, pseudonimo di Kian Rosenberg Larsson (1992) – rapper e attore danese
 Liliana Ragusa Gilli (1919-2007) – matematica e insegnante italiana
 Lorenzo Gilli (1905–...) – calciatore argentino, di ruolo difensore
 Luciana Gilli (1944) – attrice italiana
 Marco Gilli (1965) – accademico e ingegnere italiano
 Pierina Gilli (1911-1991) – mistica cattolica italiana
 Piero Gilli (1897–...) – calciatore italiano, di ruolo ala
 Rubens Gilli (2000) – hockeista su pista italiano

Altro
 Anthropodyptes gilli – unica specie nel genere monotipico Anthropodyptes (pinguini estinti)
 Caffè Gilli – esercizio storico di Firenze in piazza della Repubblica